Сергей Стукалов:
 Стукалов, Сергей Алексеевич (род. 1983) — российский актёр.
 Стукалов, Сергей Владимирович (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.